

Населённые пункты

Казахстан 
 Жайма — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жайма — село в Абайском районе Карагандинской области, упразднено в 2007 г.

Россия 
 Жайма — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Жайма — посёлок в Манском районе Красноярского края.
 Жайма — железнодорожная станция в Партизанском районе Красноярского края.